Фра́нко Фори́ни (; род. 22 сентября 1958, Муральто) — швейцарский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В 1982 году соревновался в европейской Формуле-3, на следующий год перешёл в итальянский чемпионат Формулы-3, который выиграл в 1985 году. В 1986 году участвовал в чемпионате Формулы-3000, в 1987 году трижды участвовал в Гран-при Формулы-1, два раза не добрался до финиша и один раз не прошёл квалификацию. Позже выступал в чемпионате Формулы-3.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Osella Squadra Corse
! Osella FA1I
! Alfa Romeo
! 

|}

Ссылки 
Результаты выступлений 
 

Родившиеся 22 сентября
Родившиеся в 1958 году
Родившиеся в Локарно
Автогонщики Швейцарии
Пилоты Формулы-1 из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков